Матебеленг () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Кгатленг.

Общая информация 
Находится в юго-западной части округа, примерно в 20 км к северо-востоку от столицы страны, города Габороне.

Население 
По данным на 2013 год население деревни составляет 1539 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны